Walterová ist der Familienname folgender Personen:

 Hilde Walterová, auch Hilde Walter, verheiratete Hilde Doleschell (1915–2013), tschechoslowakische Skirennläuferin und Tennisspielerin
 Ivana Walterová, geborene Ivana Kleinová und verheiratete Ivana Kubešová (* 1962), tschechische Leichtathletin
 Ivana Walterová (* 1977), slowakische Schwimmerin